Karjala (det finska namnet för Karelen) kan vara:

 Karjala (kanonbåt, 1918) – en kanonbåt Karjala (1918-1953) i finländska flottan
 Karjala (kanonbåt, 1968) – ett fartyg i den finländska marinen
 Karjala (ölmärke) – ett ölmärke som bryggs av Hartwall
 Karjala, Virmo – en före detta kommun i landskapet Egentliga Finland i Västra Finlands län
 Karjala Tournament – en ishockeyturnering som spelas i Finland
 Karjala (ö) – en ö i Finska viken